Die Saison 2018/19 der Oberliga Westfalen war die 37. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die siebte nach ihrer Wiedereinführung durch den ausrichtenden Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 11. August 2018 mit dem Spiel zwischen Westfalia Herne und dem FC Schalke 04 II eröffnet.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2018/19 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:
 die Absteiger aus der Regionalliga West 2017/18:
 TuS Erndtebrück
 Westfalia Rhynern
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2017/18:
 ASC 09 Dortmund
 Hammer SpVg
 TuS Haltern
 FC Schalke 04 II
 FC Brünninghausen
 FC Eintracht Rheine
 Westfalia Herne
 TSG Sprockhövel
 Sportfreunde Siegen
 TuS Ennepetal
 SC Paderborn 07 II
 Rot Weiss Ahlen
 FC Gütersloh
 die zwei Meister der beiden Staffeln der Westfalenliga 2017/18:
 1. FC Gievenbeck (Staffel 1)
 Holzwickeder SC (Staffel 2)
 Sieger des Entscheidungsspiels der beiden Tabellenzweiten der beiden Staffeln der Westfalenliga 2017/18:
 SV Schermbeck

Auf- und Abstiegsregelung 

 Aufstieg in die Regionalliga West
Für den Aufstieg in die Regionalliga West sind der Erst- und Zweitplatzierte sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Oberliga Westfalen
Die zwei Tabellenletzten steigen in die jeweilige Staffel der Westfalenliga ab. Bei drei bzw. vier Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga steigen die drei bzw. vier Tabellenletzten zur Westfalenliga ab. Bei fünf oder mehr Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga steigen die vier Tabellenletzten zur Westfalenliga ab. Die Voraussetzung hierfür ist, dass zwei Vereine der Oberliga ihr Aufstiegsrecht in die Regionalliga wahrnehmen, ansonsten erhöht sich die Zahl der Absteiger bis maximal auf sechs Mannschaften.
 Aufstieg in die Oberliga Westfalen
Aus den beiden Westfalenligen steigen die beiden Meister auf. Sollte die Anzahl von 18 Mannschaften der Oberliga nicht erreicht werden, tragen die Tabellenzweiten jeder Staffel bei einem freien Platz ein Entscheidungsspiel um einen zusätzlichen Aufsteiger in die Oberliga aus.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Offizielle Website der Oberliga Westfalen

Einzelnachweise 

2018
Oberliga Westfalen